Ferosagitta cristallina är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kassatkina- 1995. Ferosagitta cristallina ingår i släktet Ferosagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
cristallina